A Karancs jelentései:

 Karancs hegység
 Karancs hegycsúcs
 Karancs kilátó
 Karancs település Horvátországban